Вольторф () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Герцогство Лауэнбург. Подчиняется управлению Аумюле-Вольторф.  Население составляет 2335 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 5,97 км². Официальный код  —  01 0 53 133.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна
Общины Шлезвиг-Гольштейна